Airport Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Airport Creek (Harris Brook), Fluss im Bundesstaat Rhode Island
 Airport Creek (Occoquan Reservoir), Fluss im Bundesstaat Virginia